En skanner (eller scanner) er et apparat, der læser et signal eller data og sender det videre. Der findes flere slags skannere:

 Stregkodeskanner – til aflæsning af stregkoder
 Skanner (computer) – til indlæsning af billeder til computeren
 Skanner (radio) – til modtagelse/aflytning af radiokommunikation – typisk radiotelefoni

Indenfor lægevidenskaben benyttes udtrykket desuden i forbindelse med medicinsk billedbehandling, f.eks. i positronemissionstomografi (PET).